Capella de la Mare de Déu de Montserrat o Capella de Montserrat, edifici històric de Castellar del Vallès (Vallès Occidental) 
 Capella de la Mare de Déu de Montserrat (Alp), edifici religiós al municipi d'Alp 
 Capella de la Mare de Déu de Montserrat (Igualada), construcció al municipi d'Igualada (Anoia) 
 Capella de la Mare de Déu de Montserrat o la Mare de Déu de Montserrat del Molí del Grau, capella del Molí del Grau, del terme municipal de l'Estany, a la comarca del Moianès
 Capella de la Mare de Déu de Montserrat o Mare de Déu de Montserrat del Rossinyol, capella del poble de Monistrol de Calders